Джеванширы, Джаванширы () — династия тюркских (азербайджанских) ханов Карабаха, правившая в 1748—1822 гг.

Происхождение рода 
Племя Джеваширов происходило от Дизакской группы племени Сарыджалы — одного из ветвей племенного союза Бахманлы. Последние, в свою очередь, относились к известному огузскому племени Афшаров переселившихся из Средней Азии в XIII—XIV века. Как отмечает родовой историк Джеванширов Мирза Джамал Джеваншир, «род Панах-хана происходит от Дизакского Джеваншира из оймака Сарыджаллы, одной из ветвей племени Бахманлы, прибывшего в древние времена из Туркестана».

Создание Карабахского ханства 
Родоначальник династии и основатель Карабахского ханства — Панах Али-хан, представитель родовой знати тюркского племени джеваншир (джаваншир). После прихода к власти в Иране Надир-шаха был призван им на службу, но через несколько лет, в 1738 г., с группой сторонников был вынужден бежать из Хорасана на север, в Шеки и Ширван.  Здесь он создал отряд и в течение десяти лет занимался грабежами и разбоями.

Убийство Надир-шаха в результате заговора привело к распаду созданного им государства. Воспользовавшись ослаблением центральной власти, в 1748 году Панах Али со своим отрядом из 200 всадников прибыл в Карабах, которым в тот период управлял сердар Азербайджана (с резиденцией в Тебризе) и объявил себя независимым ханом. Тогда же в Карабах вернулись племена отузики, джеваншир и кебирли, которые при Надир-шахе были насильственно переселены в Хорасан. Вместе с ними к отцу в Карабах бежал из Хорасана и старший сын Панаха, 15-летний Ибрагим Халил-ага.

Усиление Панах-хана пришлось не по вкусу его соседям. Гаджи Челеби Шекинский в том же году изгнал новоявленного хана из Карабаха, однако на другой год Панах-хан вернулся с сильным отрядом и разбил Хаджи в упорном бою. После этого все мусульманские племена Карабаха признали власть Панах-хана. Ядром образовавшегося Карабахского ханства стали курдские и тюркские племена — отузики, — а также племена джаваншир и кебирли, обитавшие в низменных районах. Большинство местных армянских меликов — наследственных правителей мелких княжеств на территории Нагорного Карабаха, постепенно подчинились Панах-хану, непокорные были побеждены в бою или изгнаны. Таким образом, ханство занимало значительную территорию и включало как низменные, так и нагорные части Карабаха. Вначале резиденцией хана служила крепость Баят, построенная в 1748 г. Позднее правитель перебрался в крепость Шахбулаг. В 1751 г. столицей ханства стала построенная Панах-ханом неприступная крепость Панахабад (позднее известна как город Шуша).

Ибрагим Халил-хан 

После того, как Керим-хан подчинил себе весь Иран, он призвал Панах-хана в Шираз и сделал его своим советником, а править Карабахом поручил его сыну Мехрали-беку. В 1759 г., находясь в Ширазе, Панах-хан умер. Мехрали-бек завершил укрепление Шуши и построил новые крепости Аскеран и Аг-Оглан. Вскоре он, однако, был предательски убит Агасы-ханом Ширванским, после чего в Карабахе утвердился старший сын Панах-хана, Ибрагим Халил-хан. Его правление началось с покорения отпавших меликств, которое затянулось до 1787 г. В том же году Ибрагим Халил попытался захватить Шемаху, но потерпел поражение от Фатали-хана Кубинского.

В 1795 г., не желая подчиняться Ага Мухаммад-шаху Каджару, покорившему к этому времени весь Иран, Ибрагим Халил-хан отправил своих послов к российской императрице Екатерине II с прошением о российском подданстве. Прознав об этих переговорах, Ага Мухаммад-шах в 1795 г. собрал огромную армию, численность которой достигала 85 тысяч человек, переправился через Аракс и подступил к Шуше. Ибрагим Халил-хан, имевший под своим началом около 15 тысяч воинов, отчаянно защищался. Осада крепости длилась 33 дня, однако благодаря самоотверженным действиям защитников крепости, как мусульман, так и армян, которыми руководили сам Ибрагим-Халил и его визирь известный поэт Молла Панах Вагиф, Ага-Мухаммед шаху не удалось взять крепость, и он был вынужден снять осаду. Не сумев взять город, войско Ага Мухаммад-шаха подвергло опустошению окрестную страну. После их ухода в Карабахе разразился такой голод, что имели место даже случаи каннибализма.

В 1797 г. Ага Мухаммад-шах вновь вторгся в Карабах. К тому времени положение Карабахского ханства было крайне тяжёлым: в стране свирепствовали голод и чума, и большинство жителей Карабаха было вынуждено в поисках хлеба перебираться в другие ханства. Выдержать вторую осаду не было возможности, и Ибрагим Халил-хан со всем семейством покинул город и бежал в Дагестан. Однако занявший Шушу Ага-Мухаммед шах был вскоре убит собственными слугами, и оставшаяся без предводителя персидская армия покинула Карабах. Ибрагим Халил возвратился в Шушу и правил здесь несколько лет как вполне независимый государь. Он старался поддерживать хорошие отношения с новым правителем Ирана, племянником Ага-Мухаммад-шаха Фатх Али-шахом. Однако этот мир не был прочным.

В составе России 

Не разрывая открыто отношений с ханом, шах несколько раз пробовал ввести в Шушу свой гарнизон. Тогда Ибрагим Халил возобновил переговоры с Россией и в мае 1805 г. перешёл в российское подданство. В лагере на берегу реки Кюрекчай был подписан соответствующий договор. Хан обязался выплачивать ежегодную дань в размере 8000 червонцев и допустил в Шушу русский гарнизон. Он надеялся таким образом спасти своё государство от поглощения соседними державами, но только ускорил его конец. Весной 1806 г., когда к Шуше подступила 20-тысячная иранская армия, подполковник Лисаневич, командовавший русским гарнизоном, по подозрению в предательстве приказал убить 80-летнего Ибрагим-Халил-хана и истребить всю его семью (в том числе были убиты его жена и несколько маленьких детей). Российские власти объявили новым ханом Мехтикули-хана, сына Ибрагим-Халил-хана, но тот не простил русским совершённого злодеяния и все годы своего правления оставался тайным союзником Ирана.

Тем временем в 1813 г. по завершении русско-персидской войны 1804—1813 годов в карабахской крепости Гюлистан был подписан мирный российско-иранский договор, которым был признан переход Карабахского ханства под власть России.

В ноябре 1822 г., когда проперсидская деятельность Мехтикули-хана была разоблачена, хан бежал в Персию, причём так спешно, что даже забыл в Шуше государственную печать. В 1822 году Карабахское ханство было упразднено и преобразовано в провинцию Российской империи.

Персия не смирилась с утратой Закавказья. Подталкиваемая Великобританией, она в 1826 году развязала новую войну против России. Мехтикули-хан вернулся в Карабах вместе с персидскими войсками. Однако персы не смогли взять Шушу, которую отчаянно защищал русский гарнизон полковника И. А. Реутта при активной помощи местных армян, и в конце концов были изгнаны русскими.

Династия 
 Панах Али-хан (1748—1759/63)
 Мехрали-бек (1759/63)
 Ибрагим Халил-хан (1759/63—1806)
 Мехдикули-хан Джеваншир (номинально 1806—1822)

Генеалогическое древо Джеванширов

В Афганистане 

Племя Джаванширов проживает в больших количествах в Афганистане. Его представители в XVIII—XIX век достигли больших высот в афганской политике.

Примечания

Источники 
 
  Мирза Джамал Джаваншир Карабаги. История Карабаха. 

История Азербайджана
Азербайджанские ханства
Карабахское ханство
Династии исламских правителей
Династии кавказских государств